Уборки (, ) — назва низки населених пунктів на території України, Білорусі та Росії.

Гомельська область
 Уборки — селище в Буда-Кошельовському районі.
 Уборки — селище в Річицькому районі.

 Мінська область
 Уборки — село в Пуховицькому районі.
 Уборки — село в Смолевицькому районі.
 Уборки — село в Червенському районі.
 Уборки — історичний район Мінська.

Уборки — селище в Климовському районі Брянської області.

Уборки — село в Куликівському районі Чернігівської області.

Див. також 
 Убори — село в Росії, в Одинцовському районі Московської області.